Con tram di Brescia si può intendere:
 la rete tranviaria di Brescia;
 la rete tranviaria provinciale di Brescia.